Провадия () — община в Болгарии. Входит в состав Варненской области. Население составляет 24 131 человек (на 15 мая 2008 года).

На территории общины с 2005 г. ведутся раскопки поселения Провадия-Солницата, претендующего на роль древнейшего городского поселения Европы. Обнаружены остатки двухэтажных домов, культовых сооружений и высоких оборонительных стен, воздвигнутых на рубеже неолита и энеолита, в 4700—4200 гг. до н. э.

Городище представляло собой (уже с середины VI тысячелетия до н. э.) крупный центр производства поваренной соли (здесь найдены самые древние солеварни на территории Европы и Передней Азии). В период среднего и позднего энеолита (культура Хаманджия IV, 4700—4500 гг. до н. ; Варненская культура, 4500—4200 гг. до н. э.) производство поваренной соли достигло промышленных масштабов, увеличившись до 4—5 тонн.

Жители города Провадия-Солницата изготовляли также (возможно, первые в мире) золотые украшения. Археологи обнаружили около трёх тысяч экземпляров этих украшений.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Блысково
 Бозвелийско
 Бырзица
 Венчан
 Градинарово
 Добрина
 Житница
 Златина
 Китен
 Комарево
 Кривня
 Манастир
 Неново
 Овчага
 Петров-Дол
 Провадия
 Равна
 Славейково
 Снежина
 Староселец
 Тутраканци
 Храброво
 Чайка
 Черковна
 Черноок

Примечания 

Общины Варненской области